Bridgeton (Carolina do Norte)
 Bridgeton (Missouri)
 Bridgeton (Nova Jérsei)

Desambiguações de topônimos